Элден:

 Элден, Марте (род. 1986) — норвежская лыжница и легкоатлетка.
 Элден, Спенсер (род. 1991) — ребёнок, появившийся на обложке культового альбома группы Nirvana Nevermind (1991).